Фуат Якубович Аблямитов (1937—2007) — крымскотатарский общественный активист, кандидат медицинских наук (1973), депутат Верховного Совета АР Крым II созыва.

Биография 
Родился 15 июня 1937 года в городе Симферополь (Крымская АССР). Мать Султание работала фармацевтом, отец Якуб Аметович преподавал в сельскохозяйственном институте. В 1938 году его отец был расстрелян «за шпионаж на турецкую, немецкую, английскую и японскую разведки». Опасаясь преследований, мать с двумя малолетними сыновьями в 1944 году решила переехать к семье в Турцию. Однако в Румынии сама явилась в комендатуру — чтобы не подвергнуть опасности соотечественников, которые несколько лет оказывали приют беженцам. В 1949 году Фуата с братом и матерью как «предателей» отправили вслед за депортированными крымскими татарами в Среднюю Азию.

В течение 1955—1957 годов работал чертёжником на Ташкентском электротехническом заводе. В 1960—1963 годах — фельдшер. В 1963 году окончил Ташкентский медицинский институт. В том же году начал работать врачом на станции скорой помощи. В 1973—1978 годах заведовал отделом неврологии клинической больницы, в 1978—1983 годах — ассистент Ташкентского медицинского института. В течение 1983—1985 годов — врач скорой помощи в Москве. В 1985—1990 годах работал врачом поликлиники Министерства здравоохранения Узбекской ССР.

7 июля 1987 года трое крымскотатарских активистов: Фуат Аблямитов, Решат Джемилев и Сабрие Сеутова — приняли участие в организованном московскими правозащитниками открытии пресс-клуба «Гласность» и рассказали представителям иностранных СМИ о демонстрации, состоявшейся 6 июля.

Летом 1987 года в городах и районах компактного проживания крымских татар милиции предоставили «дополнительные полномочия для наведения порядка». В узбекских городах Ташкенте, Бекабаде, Сырдарье и Янгиюле в райкомы вызывались крымские татары — члены КПСС, от которых требовали подписания заявлений об осуждении действий «экстремистов» — среди них Сабрие Сеутова, Решат Джемилев, Фуат Аблямитов, Эскендер Фазылов и другие.

С 1990 по 1994 год — заместитель главного врача по лечебной работе Республиканского медицинского центра обслуживания депортированных граждан Крымской АССР.

Депутат Верховного Совета Крыма 2-го созыва (1994—1998 годы), в 1994—1997 года был членом Постоянной комиссии по охране здоровья и санаторно-курортному лечению. С февраля 1997 по апрель 1998 года — председатель Постоянной комиссии по депутатской этике и организации работы ВС АРК.

Умер в ноябре 2007 года в Симферополе после долгой болезни, перенеся инфаркт и инсульт. Семьи не имел.

Примечания

Ссылки 
 Биография  на сайте Крым политический
 Фуат Аблямитов (1937—2007)  на сайте Библиотеки им. Исмаила Гаспринского

Медики СССР
Медики Украины
Депутаты Верховного Совета Автономной Республики Крым
Выпускники Ташкентского медицинского института